Михаил Генделев:
 Генделев, Михаил Самуэлевич (1950—2009) — израильский поэт и переводчик.
 Генделев, Михаил Семёнович (род. 1982) — российский актёр и телеведущий.